Рене Лорен:
* Лорен, Рене (1877—1933) — французский инженер, пионер авиации и космонавтики.
 Лорен, Рене (1900—1984) — французский легкоатлет.